San Miguel County kan syfta på flera olika countyn i USA

 San Miguel County, Colorado 
 San Miguel County, New Mexico